Балда́ (от  «топор») — река в Западной Сибири, протекает на границе Тугулымского городского округа Свердловской области и Шатровского района Курганской области, а также в Тюменской области, правый приток реки Пышма. Устье реки находится в 154 км по правому берегу реки Пышма. Длина реки составляет 68 км. Площадь водосборного бассейна — 1060 км².

Этимология 
Название реки происходит от татарского слова «Болта» — «топор».

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пышма от Белоярского гидроузла и до устья, без реки Рефт от истока до Рефтинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502212111200008324.

Населённые пункты 

 Цепошникова
 Заводоуспенское
 Костылева
 Мичурино

Притоки 
 Балдаган
 Камышка
 Еловка
 Айба
 Шайтанка

Примечания 

Притоки Пышмы
Реки Шатровского района
Реки Тугулымского городского округа
Реки Тюменского района